EM i håndbold 1998 kan henvise til flere sportsbegivenheder
 EM i håndbold 1998 (mænd)
 EM i håndbold 1998 (kvinder)